Brygady artylerii noszące numer „19” lub „XIX”:

Wojska Polskiego:
 1 Litewsko-Białoruska Brygada Artylerii → XIX Brygada Artylerii
 19 Brygada Artylerii Haubic